Pulaski County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Pulaski County (Arkansas)
 Pulaski County (Georgia)
 Pulaski County (Illinois)
 Pulaski County (Indiana)
 Pulaski County (Kentucky)
 Pulaski County (Missouri)
 Pulaski County (Virginia)